Karluk o Qarluq – popolazione turca
HMCS Karluk – brigantino impiegato nell'esplorazione dell'Artide
Karluk – census-designated place del Borough di Kodiak Island, Alaska
 Karluk – fiume dell'Isola Kodiak, Alaska